HMS Aurora oder auch HMS Aurore ist der Name folgender britischer Schiffe, die nach Aurora, der römischen Göttin der Morgenröte, benannt sind:
 HMS Aurora (1757), ein Schiff der 5. Klasse mit 32 Kanonen, ursprünglich die französische Fregatte Abenakise. Sie wurde 1757 gekapert und 1763 abgewrackt.
 HMS Aurora (1766), ein Kriegsschiff 5. Klasse mit 32 Kanonen, das 1766 vom Stapel lief und 1770 durch ein Feuer zerstört wurde.
 HMS Aurora (1777), ein Schiff der 6. Klasse mit 28 Kanonen, das 1777 vom Stapel lief und 1814 verkauft wurde.
 HMS Aurore (1793), ein französisches Kriegsschiff 5. Klasse mit 32 Kanonen, das 1793 erbeutet wurde. Sie wurde 1799 in ein Gefängnisschiff umgewandelt und blieb bis 1803 im Dienst.
 HMS Aurora (1809), eine hölzerne Sloop mit 14 Kanonen, die 1809 vom Stapel lief und im Folgejahr von Frankreich gekapert wurde.
 HMS Aurora (1814), ein Kriegsschiff 5. Klasse mit 38 Kanonen, ursprünglich die französische Clorinde. Sie wurde 1814 erbeutet und 1851 abgewrackt.
 HMS Aurora (1861), eine hölzerne Fregatte mit Schraubenantrieb, die 1861 vom Stapel gelassen und 1881 abgewrackt wurde.
 HMS Aurora (1887), ein Panzerkreuzer der Orlando-Klasse, der 1887 vom Stapel lief. Er wurde 1907 zur Verschrottung verkauft.
 HMS Aurora (1913), ein Leichter Kreuzer der Arethusa-Klasse, der 1913 vom Stapel lief. Er wurde 1920 an Kanada übergeben und 1927 verschrottet.
 HMS Aurora (12), ein Leichter Kreuzer der Arethusa-Klasse, der 1936 vom Stapel lief. Er wurde 1948 an China verkauft und 1960 abgewrackt.
 HMS Aurora (F10), eine Fregatte der Leander-Klasse, die 1962 vom Stapel lief und 1990 verschrottet wurde.

Weblinks 
 Schiffsindex der Royal Navy (engl.)

Aurora